Лајм Риџ има више значења:
 Лајм Риџ (Пенсилванија)
 Лајм Риџ (Висконсин)